17 marca 2012 rozegrano mecz szóstej edycji Superpucharu Wysp Owczych. Było to spotkanie mistrza kraju z roku 2011, B36 Tórshavn, oraz zdobywcy Pucharu Wysp Owczych 2011, EB/Streymur. Drugi raz z rzędu puchar przypadł graczom z Eiði i Streymnes.

Mecz

Składy 

Wyspy Owcze
2012 na Wyspach Owczych
Rozgrywki piłkarskie na Wyspach Owczych